Knallbach ist ein Gewässername:

 Knallbach (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs nach Walsdorf, Stadt Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen 
 Knallbach (Sölkbach), linker Zufluss vom Großen Knallstein des Großsölkbachs (zum Sölkbach, zur Enns) nach Mößna, Gemeinde Sankt Nikolai im Sölktal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Knallbach (Weißenbach), rechter Oberlauf des Weißenbachs (zur Traun in Weißenbach) bis zur Chorinskyklause, Markt Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich